Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1946–1947-es szezonja volt a Serie A 45. szezonja. A bajnok a Torino FC lett.

Végeredmény

A bajnokcsapat 

 Valerio Bacigalupo (25 mérkőzés)
 Aldo Ballarin (38)
 Virgilio Maroso (33)
 Giuseppe Grezar (35)
 Mario Rigamonti (34)
 Eusebio Castigliano (27)
 Franco Ossola (29)
 Ezio Loik (30)
 Guglielmo Gabetto (35)
 Valentino Mazzola (38)
 Pietro Ferraris (34)
 Edző: Luigi Ferrero
Tartalékok
 Danilo Martelli (17), Romeo Menti (14), Francesco Rosetta (13), Dante Piani (13), Guido Tieghi (3).

Góllövőlista

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1946-47
 Serie C 1946-47

Források 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1